Bloody Mary (del inglés María sangrienta) puede referirse a:

Bloody Mary, sobrenombre popular que los ingleses dieron a la reina María I de Inglaterra, María Tudor, por la dura represión de que hizo objeto a los protestantes en su intento de restaurar el catolicismo.
Bloody Mary (cóctel), un cóctel de vodka y zumo de tomate.
Bloody Mary, la versión en zonas de habla inglesa de la leyenda urbana Verónica (leyenda urbana);
Bloody Mary (canción), una canción de Lady Gaga de su tercer  álbum de estudio Born This Way.
Bloody Mary (capítulo), Capítulo 5 de la Primera Temporada de Supernatural (serie de televisión).